Serie B2 2021-2022 – edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie B2 2021-2022 – gironi A-B-C dell'edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie B2 2021-2022 – gironi D-E-F dell'edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie B2 2021-2022 – gironi G-H-I dell'edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie B2 2021-2022 – gironi L-M-N dell'edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie B2 2021-2022 – gironi O-P dell'edizione del campionato di pallavolo femminile italiano